Autopark je srpska muzička grupa iz Beograda.

Istorija 
Autopark su 2000. godine osnovali Milan Jovanović (bas, gitara), Nenad Jevtić (klavijature) i Ognjenka Lakićević (vokal). Kroz bend prolazi još nekoliko članova dok 2005. ne postaje šestočlana grupa.

Premijerno puštanje grupe desilo se 2001. godine na radiju B92, u emisiji Moć veštica, autora Slobodana Vujanovića Fridoma. Pesme Autoparka nalazile su se na domaćim listama (B92 i Studija B). Prve pesme grupe, snimljene u kućnom okruženju, bile su dostupne na internetu pod nazivom 10+1 ili -{Our So-Called Record}-. Nakon toga je producent ovih pesama, gitarista Milan Jovanović, otišao je u inostranstvo, a zamenio ga je Nikola Berček 2004. godine. Izbor pesama od tada pa nadalje zabeležen je na albumu Osećanja za poneti, koji je izdat u decembru 2006. godine.

Članovi

Sadašnji 
 Ognjenka Lakićević — vokal
 Nikola Berček — gitara
 Srđan Popov  — bas-gitara
 Miroslav Cakić — klavijature
 Lav Bratuša  — bubanj

Bivši 
 Milan Jovanović — gitara, bas-gitara
 Nenad Jevtić  — klavijature
 Vladimir Marković  — gitara
 Dragan Mihajlović  — bas-gitara
 Dragan Kaplarević — bas-gitara
 Nikola Gnjatović — bubanj
 Dušan Lopušina — gitara
 Milan Bogdanović — bas-gitara
 Dejan Utvar  — bubanj

Diskografija

Studijski albumi 
 10+1 ili -{Our So-Called Record}- (2005)
 Osećanja za poneti (2006)
 Sve dalje (2009)
 Autopakao (2012)

Učešća na kompilacijama 
 -{Femixeta}- (2010) — pesma Sve dalje
 -{Femixeta 2011}- (2011) — pesma Orvel Džordž
 Pesme ispod pokrivača (2013) — pesma Dva klikera

Novogodišnji singlovi 
 Dva klikera (2012)
 13-13 (2013)
 Tvoj TV (sa Unom Gašić) (2014)
 -{La Reunion}- (2015)
 Isplaniraj mi dan (2016)
 Biti srećan pa šta (2017)
 Poslednja pesma / Traže te (2018)
 Nije moja stvar (2019)
 Ova zemlja te ne voli (2020)
 Umor rešava stvari umesto tebe (2021)

Napomene

Spoljašnje veze 
 Zvanični veb-sajt
 Autopark na sajtu -{Discogs}-
 Autopark na sajtu -{Youtube}-
 Autopark na sajtu -{Facebook}-
 Autopark na sajtu -{MySpace}-
 Autopark na sajtu -{Last.fm}-
 "Balkanrock.com" intervju sa Ognjenkom Lakićević

Reference 

Српске алтернативне рок групе
Српске инди рок групе
Српске дрим поп групе
Музичке групе из Београда
Музичке групе основане 2000.
Нова српска сцена